Reichstagswahlkreis 6 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 6, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Pommern, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik